Израэльсон — еврейская фамилия. 

 Израэльсон, Зигфрид Исидорович (1893—1974) — советский гигиенист и токсиколог, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой гигиены труда 1-го Московского медицинского института.
 Израэльсон, Илья Леопольдович (Илья Рахмиэлевич Резник; род. 1938) — поэт-песенник.
 Израэльсон, Осип (Иосиф) Александрович (Воложанин; 1870—1943) — русский писатель, журналист.
 Израэльсон, Яков Израилевич (1856—1924) — русский востоковед-гебраист, журналист и редактор.